SXE steht für:	
 East Sussex, Grafschaft in England, Chapman-Code
 West Sale Airport (IATA-Code), Flughafen von Sale (Victoria), Victoria

sxe steht für:
 Sighu (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

Abkürzung